Воздухоплаватель:
 Воздухоплаватель (1880—1883) (СПб., под ред. П. А. Клиндера)
 Воздухоплаватель (1903—1916) (СПб., под ред. Н. Я. Стечкина)
 Воздухоплаватель (журнал, 1995-2000, 2011-) — под редакцией В. Г. Латыпова